Охо де Агва де Гарсија има више значења:

 Охо де Агва де Гарсија (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва де Гарсија (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва де Гарсија (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику